{{Ficha de equipo de fútbol |
| Nombre           = UMECIT FC 
| Nombre Completo  = UMECIT Fútbol Club Panamá
| Imagen principal  = 
| Apodo(s)         = Los Universitarios
| Fundación        = 2015
| Propietario      =  Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnologia
| Estadio          = Futuras Promesas 
| Ubicación        =  San Miguelito, Panamá|
| Capacidad        = |
| Inauguración     = 2021|
| reconstrucción   = 
| Otro complejo    =  
| Presidente       =    |
| Vicepresidente   =   |
| Entrenador       =  Fredy Romero |
| Liga             =  Liga Prom
| temporada	       = Clausura 2022 |
| posición         = Campeón|
| títulos          = 2
| último           = (C)2022
| Copa             = 
| temporada2       = 
| posición2        =
| títulos2         = 
| último2          = 
| otracopa         = 
| temporada3       = 
| posición3        = 
| títulos3         = 
| último3          = 
| Web              =   
| pattern_la1      =
| pattern_b1       =
| pattern_ra1      =
| pattern_sh1      =
| pattern_so1      =
| leftarm1         =FF7F00
| body1            =FF7F00
| rightarm1        =FF7F00
| shorts1          =0434AA
| socks1           =0434AA

| pattern_la2      =
| pattern_b2       =_bluecollar
| pattern_ra2      =
| pattern_sh2      =
| pattern_so2      =_greenline
| leftarm2         =FFFFFF
| body2            =FFFFFF
| rightarm2        =FFFFFF
| shorts2          =FFFFFF
| socks2           =FFFFFF

| pattern_la3      =_greenborder
|pattern_b3        =
|pattern_ra3       =
| pattern_sh3      =
|pattern_so3       =
| leftarm3         =0434AA
|body3             =0434AA
|rightarm3         =0434AA
|shorts3           =0434AA
|socks3            =0434AA
}}

El UMECIT Fútbol Club es un club de fútbol panameño representativo de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología del Distrito de San Miguelito en la Provincia de Panamá, Panamá. Actualmente participa en la Primera División de Panamá,en la Conferencia Oeste.

 Historia 
El club UMECIT Fútbol Club fue fundado en el año 2015, como la división deportiva de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología en la Provincia de Panamá. Su sede principal está ubicada en el sector de Villa Zaita en el populoso Distrito de San Miguelito.

 Nueva era 
Desde el 2021 formó parte del proyecto de expansión de las diferentes ligas en el país, dentro de la cuál empezó a participar como institución deportiva en la Segunda División de Panamá (conocida como Liga Prom) desde el Torneo Apertura 2021, en el mismo finalizó primero de la zona norte de la Conferencia Este. En la siguiente ronda cayó en el global 4-3 con el filial del Alianza Fútbol Club.

 ascenso 
Para el año 2023 el club logro el ascenso a primera división ganan los 2 torneos de liga prom el apertura y el clausura así el concretando su ascenso a primera división.

 Estadio 
La sede del equipo a nivel semiprofesional es el Estadio Umecit ubicado en los terrenos de la universidad en el sector de Villa Zaita, San Miguelito, de la Provincia de Panamá. Dicho coliseo se encuentra actualmente en remodelación y con una capacidad aún por definirse.

 Uniforme 

El uniforme tradicional del Umecit Fútbol Club es la camiseta y el pantalón en un tono azul oscuro.
 

 Organigrama deportivo 
Plantilla Apertura 2023

| colspan=8 bgcolor=#000080 style="color:white;" align=center| Porteros|-
| colspan=8 bgcolor=#000080 style="color:white;" align=center| Defensas|-
| colspan=8 bgcolor=#000080 style="color:white;" align=center| Mediocampistas 
 
 
|-
| colspan=8 bgcolor=#000080 style="color:white;" align=center| Delanteros Altas y bajas 

 Estructura deportiva Director técnico:  Fredy RomeroAsistente técnico:  Javier TorresPreparador físico:  Ismael BenitezPreparador de arqueros:  Juan Diego López DavidFisioterapia:  Lourdes IribarrenUtilero:  Jorge ButeDelegado:  Alejandra MalogneJefe de prensa:'''  Diana Gutiérrez

Entrenadores

Lista de directores técnicos 
  Fredy Romero (2021 - )

Palmarés

Torneos Nacionales

Véase también 
Liga Panameña de Fútbol
Liga Prom

Referencias 

Equipos de fútbol fundados en 2015
Equipos de la Liga Panameña de Fútbol
Deporte en Panamá en 2015